Де́бора Ти́кер (; 6 апреля 1964, Мус-Джо, Саскачеван, Канада) — канадская ,  и .

Биография 
Дебора Тикер родилась 6 апреля 1964 года в Мус-Джо (провинция Саскачеван, Канада). Её старшая сестра, Шелли, редактор изображений, а иладший брат, Кент, работает на телевизионном постпродакшн в Торонто. В старшей школе она была президентом студенческого корпуса и редактором ежегодника. Окончила Университет Саскачевана, после чего переехала в Торонто и стала членом «The Second City».

Начиная с 1986 года, Дебора сыграла более чем в 75-ти фильмах и телесериалах. Также пишет сценарии и продюсирует фильмы. Вне камеры Деб — талантливая художница и дизайнер.

В 1988—1995 годы Дебора была замужем за кей-грипом Дарреном Бойсом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Саскачевана
Киноактрисы Канады